Cinsault, een traditionele mediterrane blauwe druivensoort met Espagne als synoniem;
Espagne (schip, 1891), een Frans vrachtschip (3,951 GRT)
Espagne (schip, 1909, Antwerpen), een Belgisch vrachtschip (1909), getorpedeerd in 1917
Espagne (schip, 1909, Le Havre), een Franse oceaanstomer (1909), gesloopt in 1934
Espagne (schip, 1911), een Belgisch vrachtschip (1,759 GRT)
Espagne (schip, 1927), een Frans vrachtschip (gekoeld, 3,952 GRT)